Квазимногообра́зие (от  «наподобие», «нечто вроде») в универсальной алгебре — класс алгебраических систем фиксированной сигнатуры, аксиоматизируемый набором квазитождеств (хорновскими дизъюнктами).

В отличие от многообразий — классов алгебраических систем, аксиоматизируемых тождествами — особую роль в теории квазимногообразий играют теоретико-модельные методы, тогда как многообразия в основном рассматриваются для алгебр (алгебраических систем без отношений в сигнатуре) и изучаются общеалгебраическими методами.

Определения 
Для алгебраической системы  с набором операций  и отношений  квазиатомарными считаются формулы вида:
  (или в нотации отношений: ),
 ,
где , , а  — символы переменных. (Иногда равенство включают в сигнатуру алгебраической системы как отношение и в этом случае достаточно формул первого вида.)

Квазитождества — формулы вида:
 
где  — квазиатомарные формулы с переменными . Квазимногообразие — класс алгебраических систем, задаваемый набором квазитождеств.

Характеристические свойства 
Всякое многообразие алгебраических систем является квазимногообразием вследствие того, что всякое тождество (из квазиатомарной формулы)  можно заменить, например, равносильным ему квазитождеством .

Если квазимногообразие конечно аксиоматизируемо, то оно конечно определимо.

Единичная алгебраическая система для заданной сигнатуры , то есть система с носителем из одного элемента , при которой  и , является квазимногообразием (и, более того, многообразием). Наименьшее квазимногообразие заданной сигнатуры является многообразием, задаётся тождествами  и  и состоит из единственной единичной системы. Наибольшее квазимногообразие заднной сигнатуры также является многообразием — классом всех систем заданной сигнатуры, задаваемым тождеством .

Всякое квазимногообразие включает произвольное фильтрованное произведение входящих в него систем.
 
Чтобы класс систем являлся квазимногообразием необходимо и достаточно, чтобы он был одновременно локально замкнут, мультипликативно замкнут (содержал любое декартово произведение своих систем) и содержал единичную систему. Локальная и мультипликативная замкнутость для этого признака могут быть эквивалентно заменены на замкнутость относительно фильтрованных произведений и наследственность.

Определяющие соотношения

Свободные композиции

Решётки квазимногообразий

История 
Первым результатом применения квазитождеств в общей алгебре считается результат Анатолия Мальцева 1939 года, в котором построена бесконечная серия квазитождеств, характеризующая класс вложимых в группы полугрупп. В работе 1943 года  связал с квазитождествами некоторые алгоритмические проблемы алгебры, а одним из результатов решения  в 1945 году задачи о существовании недистрибутивных решёток с единственным дополнением, стало доказательство факта, что квазимногообразия имеют свободные системы.

Теорема Новикова (1955) о неразрешимости проблемы равенства слов в группах фактически означает неразрешимость хорновой теории групп, то есть также может быть отнесена к результатам, относящимся к квазимногообразниям.

Становление теории квазимногообразий как самостоятельной ветви универсальной алгебры относится к работам Мальцева, Табаты и Фудзивары конца 1950-х — начала 1960-х годов. Доклад Мальцева на Международном конгрессе математиков 1966 года в Москве, в котором были сформулированы некоторые важные проблемы, относящиеся к квазимногообразиям, способствовал росту интереса математиков к этой ветви.

Особый всплеск интереса к теории квазимногообразий проявился в 1970-е годы, когда началось широкое применение хорновой логики в логическом программировании (прежде всего, в работах, связанных с языком программирования Пролог) и в теории баз данных.

Примечания

Литература 
 
 
 

Универсальная алгебра